

Anno 
 448 o 448 a.C.

Codici 
 448 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Desert Moon Observatory, di Las Cruces, nel Nuovo Messico

Matematica 
 448 – numero